Molekulska formula -{C22H25ClN2OS}- se može odnositi na:

 Klopentiksol
 Zuklopentiksol